Siemkowice peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 dans la voïvodie de Łódź
 Siemkowice, une gmina rurale du powiat de Pajęczno
 Siemkowice, un village et siège de la gmina ci-dessus